Laetmonice är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1855. Laetmonice ingår i familjen Aphroditidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Laetmonice